Il singolare del Rome Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6–3, 4–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2000
ATP Tour 2000